Лейтан (; ; ) — фамилия.

 Лейтан, Антониу (1960—2012) — португальский легкоатлет, призёр Олимпиады-1984
 Лейтан, Валерий (род. 1955) — советский и латвийский футболист.
 Лейтан, Виталий (род. 1978) — эстонский футболист.
 Лейтан ди Барруш, Жозе (1896—1967) — португальский кинорежиссёр-документалист, классик национального кино.
 Лейтан, Рафаэл (род. 1979) — бразильский шахматист, гроссмейстер (1998).
 Лейтан, Фернанду Гомиш (род. 1981) — португальский игрок в мини-футбол, участник чемпионата мира.
 Лейтан, Юрий (род. 1977) — эстонский футболист.

См. также 
 Лейтанс, Станислав Станиславович (1914—?) — Герой Социалистического Труда, лишённый звания.